HVE est un sigle qui peut désigner :
 Haute Valeur Environnementale, en France, le plus haut des trois niveaux de la certification environnementale des exploitations agricoles

HVE est un code qui peut désigner :
 huave, une langue parlée par les Huaves sur la côte Pacifique de l'état mexicain d'Oaxaca, selon le code de langues ISO 639-3.

Code